Johns může znamenat:

příjmení
 Ethan Johns (* 1969), anglický hudební producent a multiinstrumentalista
 Geoff Johns (* 1973), americký komiksový scenárista
 Glyn Johns (* 1942), britský hudební producent, zvukař a hudebník
 Jasper Johns (* 1930), americký malíř a grafik
 Mervyn Johns (1899–1992), velšský divadelní, televizní a filmový herec
 William Earl Johns (1893–1968), britský pilot a spisovatel

osobní jméno
 Johns Hopkins (1795–1873), americký podnikatel a filantrop

jiný význam
 St. Johns, více objektů